Folquet – variante del nome Folco (nome)
 Folquet de Lunel – trovatore
 Folquet de Marselha – trovatore e vescovo
 Folquet de Romans – trovatore

Pagine correlate 

Folchetto